In generale: vite selvatica i cui acini piccoli neri ed aspri venivano in passato utilizzati per colorare il vino
 Una varietà di vite americana: Vitis labrusca